Vishnutherium és un gènere extint de giràfid que visqué durant el Miocè. Fou anomenat per Lydekker el 1876.

Vegeu també 
 Shansitherium †
 Umbrotherium †
 Samotherium †

Referències 

Giràfids
Remugants del Miocè